L'Internationaler Apano Cup è un torneo di tennis che si disputa a Dortmund in Germania dal 2010.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni